Азам () — німецьке прізвище.

 Ганс Ґеорґ Азам
 Еґід Квірін Азам
 Косма Дам'ян Азам

Німецькі прізвища